Jaguar har flere betydninger:

 Jaguar – et pattedyr af kattefamilien.
 Jaguar Cars – et britisk bilmærke.
 SEPECAT Jaguar – et britisk-fransk fly.
 Fender Jaguar - En elektrisk guitar fremstillet af guitarproducenten Fender
 Mac OS X Jaguar – version 10.2 af Apple Computers styresystem Mac OS X.
 Jaguar (film fra 1986) – sovjetisk spillefilm fra 1986 af Sebastián Alarcón